Donald Trump puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Donald John Trump (1946), político, empresario y personalidad televisiva estadounidense, quien desde el 20 de enero de 2017 y hasta el 20 de enero de 2021 fue el 45.° presidente de los Estados Unidos;
 Donald John Trump Jr. (1977), empresario, economista, político y personalidad televisiva estadounidense, hijo del anterior.